

Toponímia do Brasil

Munícipios
Carmo (Rio de Janeiro)
Carmo do Rio Verde — em Goiás

Em Minas Gerais
Carmo do Rio Claro
Carmo do Paranaíba
Carmo do Cajuru
Carmo de Minas
Carmo da Mata
Carmo da Cachoeira

Bairros
Carmo (Olinda)
Carmo (Belo Horizonte)
Carmo (Pirenópolis)

Outros usos
Largo do Carmo (Lisboa) — em Portugal

Ver também
Ordem do Carmo — ordem religiosa católica
Cair o Carmo e a Trindade — expressão idiomática

Desambiguações de topônimos